Денежные власти (), или орган денежно-кредитного регулирования — институт, ответственный за денежно-кредитную политику. 

Совместно с фискальными властями, отвечающими за налогово-бюджетную политику, денежные власти формируют макроэкономическую политику государства.

Происхождение понятия 
В русскоязычной литературе выражение «денежные власти» появилось в работе отечественного экономиста Рыкачева А. М. от 1910 году «Деньги и денежная власть: опыт теоретического истолкования и оправдания капитализма», где он определяет денежную власть как новую форму организации власти, сложившейся в денежном хозяйстве, и связывает её со стоимостью и доступностью кредита.

В зарубежной экономической литературе отсутствует унифицированное понятие денежных властей. Редакция британской газеты Financial Times определяет денежные власти как организацию, которую правительство или парламент наделили полномочиями управлять денежным предложением, процентными ставками, валютным курсом, а также осуществлять надзор за банковским сектором.  в период работы в Европейском банке реконструкции и развития совместно с Энн Сиберт из Лондонского университета дали денежным властям следующую характеристику: «агент государства, которому делегировано проведение денежно-кредитной политики». Стив Хэнк из Университета Джонса Хопкинса и Курт Шулер из научно-исследовательского Центра финансовой стабильности определяют денежные власти как организацию или группу организаций, которые выпускают банкноты, монеты и платежные средства, обращающихся во внутренней (национальной) денежной системе. Академик РАН Некипелов А. Д. рассматривает денежные власти как составную часть Правительства в широком определении.

Независимость денежных властей 
Стэнли Фишер в период работы в МВФ описал две формы независимости денежных властей. Первая — независимость цели, которая предполагает наличие у денежных властей цели, отличной от цели фискальных властей. Вторая — независимость инструмента, что означает, что денежные власти должны располагать независимыми (собственными) инструментами для достижения своей цели.

Эволюция денежных властей 
В течение эволюции денежные власти прошли несколько стадий развития: использование иностранных денежных знаков (современная официальная долларизация), выпуск правительством бумажных денег, эпоха свободной банковской деятельности, валютный совет, валютный институт и центральный банк. В современном мире денежными властями, как правило, выступает центральный банк. Однако возможны и другие формы денежных властей. Их классификация может быть произведена по трем признакам: эмитент денег, структура денежной базы и режим валютного курса (включая конвертируемость национальной валюты).

Таблица 1. Сводная характеристика денежных властей.

Примечания

Литература 
 Horáková M. and Glass E. Central Bank Directory 2017. — London: Central Banking Publishing, 2016.
 Masciandaro D. Handbook of Central Banking and Financial Authorities in Europe: New Architectures in the Supervision of Financial Markets. — London: Edward Elgar Publishing, 2005.
 Глазьев С. О практичности количественной теории денег, или Cколько стоит догматизм денежных властей // Вопросы Экономики, 2008. — № 7. — С.31-45.
 Дробышевский С. М. Влияние выбора целей и инструментов политики денежных властей на уязвимость экономик / Дробышевский С. М., Евдокимова Т. В., Трунин П. В. Экономическая политика: между кризисом и модернизацией. — М.: Дело, 2012.
 Моисеев С. Р. Возникновение и становление центральных банков. — М.: КНОРУС, 2013.
 Моисеев С. Р. История центральных банков и бумажных денег. — М.: Вече, 2015.

Ссылки 
 Central bank and monetary authority websites

Экономическая политика
Макроэкономика
Банковское дело